Ви́ктор Никола́евич Андре́ев (род. 1948) — русский ,  и .

Биография 
Окончил испанское отделение филологического факультета Ленинградского университета. Занимался в семинаре переводчиков под руководством Э. Л. Линецкой.

В 1969 году выиграл объявленный в университете конкурс на перевод стихотворений Рамона дель Валье-Инклана, этот перевод в составе русского «Избранного» Валье-Инклана стал первой публикацией Андреева.

В дальнейшем издал несколько сборников стихов и прозы, вступил в Союз писателей Санкт-Петербурга. Известен прежде всего как переводчик поэзии и прозы с испанского языка.

Переводческая деятельность 
Основные работы Андреева связаны с испанской поэзией 1920—1930-х годов, прежде всего с творчеством Антонио Мачадо, Хуана Рамона Хименеса и Мигеля Эрнандеса. В частности, его работы опубликованы в томе серии «БВЛ» «Испанские поэты XX века» (1977).

Виктор Андреев переводил также стихи латиноамериканских поэтов XX века: Сесара Вальехо, Висенте Алейсандре, Мигеля Анхеля Астуриаса, Хулио Кортасара и других. В переводах Андреева публиковались и рассказы Кортасара, Хорхе Луиса Борхеса, Адольфо Бьой Касареса, Габриэля Гарсиа Маркеса. Ряд книг Борхеса, Кортасара, Маркеса вышли с комментариями Андреева.

Является переводчиком с галисийско-португальского языка одной из лучших и известнейших средневековых кантиг «Кружим мы втроем часами» - о друге галисийского трубадура Айраса Нунеса.

Библиография

Поэзия 
 Горошина жизни (1999)
 Дальше — тишина (2003)
 Глаза в глаза (2006)

Проза 
 Последняя пятница на этой неделе (1998)
 Где ты был, Иван? (2002)

Переводы 
 «Кружим мы втроем часами» — средневековая кантига о друге галисийского трубадура Айраса Нунеса, с галисийско-португальского языка.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Интервью с В. Н. Андреевым в журнале ПИТЕРbook